Александр Николаевич Тихонов:
 Тихонов, Александр Николаевич (псевдоним Серебров; 1880—1957) — русский писатель, помощник Максима Горького.
 Тихонов, Александр Николаевич (1931—2003) — советский и российский лингвист, лексикограф.
 Тихонов, Александр Николаевич (1947—2016) — российский деятель науки и образования.
 Тихонов, Александр Николаевич (род. 1948) — российский биофизик.
 Тихонов, Александр Николаевич (род. 1963) —  советский и российский футболист.